Geografia:
Port del Comte, massís del Prepirineu a les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell.
Serra de Port del Comte, serra del Prepirineu a les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell.
Port del Comte, badia de Sardenya, a l'oest de l'Alguer, situada entre la punta del Lliri i el cap de la Caça. Hi va tenir lloc, el 27 d'agost de 1353, la batalla del Port del Comte entre les flotes catalanoveneciana i genovesa pel control de l'illa.

 Entitats de població:
El Port del Comte, entitat de població del municipi de la Coma i la Pedra, al Solsonès.

 Estacions d'esquí:
Port del Comte, estació d'esquí alpí al Solsonès, situada a la serra homònima.